Иван Рибар «Иво Лола» (1916—1943) — югославский партизан, Народный Герой Югославии.

Биография 
Родился 23 апреля 1916 года в Загребе. Сын известного хорватского и югославского политика доктора Ивана Рибара. Он учился в начальной школе в Карловаце и Белграде и окончил среднюю школу в Белграде. Какое-то время он жил и в Джяково.

В 1934 году Лола отправился в Париж, где он начал изучать политические науки. После убийства короля Александра, по совету Светозара Прибичевича, он покинул Францию и переехал в Женеву, где изучал политэкономию. В конце 1935 он вернулся в Белград и поступил на юридический факультет.

Политическая активность 
В Белградском университете Лола встретился с членами незаконных Союза коммунистов Югославии и Союза коммунистической молодёжи Югославии. Это было время политической деятельности левой молодёжи в борьбе за независимость и демократические права южных славян.

Уже в 1935 Лола был принят в члены Союза коммунистической молодёжи Югославии, а также избран членом исполнительного комитета студенческих профсоюзов. В следующем 1936 году был принят в члены Коммунистической партии Югославии. Как видный молодёжный лидер присутствовал на многих международных конференциях молодёжи. В феврале 1936 в Брюсселе, он принял участие в Международной молодёжной конференции за мир. В сентябре того же года участвовал в работе Всемирного конгресса молодёжи в Женеве, а в августе 1937 принял участие в заседании студенческого сообщества за мир, свободу и культуру в Париже.

Участие в народно-освободительном движении

Гибель 

Погиб 27 ноября 1943 от осколков разорвавшейся авиабомбы в Гламочко-Поле.

Похоронен в Калемегдан в Белграде в Гробнице народных героев рядом с другими известными деятелями революционного, народно-освободительного и партизанского движения, такими, как И. Милутинович, Д. Дакович и М. Пияде.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 
 IVO LOLA RIBAR on SKOJ web site
 Ribar Ivana Ivo Lola at www.znaci.net

Югославские партизаны
Члены Союза коммунистов Югославии
Похороненные в Белграде
Погибшие при бомбардировке